Ženská čtyřhra Ladies Championship Gstaad 2016 probíhala v polovině července 2016. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo patnáct dvojic.

Vítězem čtyřhry obnoveného turnaje se stala třetí nasazená dvojice Lara Arruabarrenová ze Španělska a domácí Xenia Knollová, které ve finále porazily německo-ruský pár Annika Becková a Jevgenija Rodinová po třísetovém průběhu 6–1, 3–6, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–8].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Arruabarrenová vybojovala na okruhu WTA sedmý deblový titul a pro Knollovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár obdržel volný los do čtvrtfinále.
  Julia Görgesová /  Bethanie Matteková-Sandsová (čtvrtfinále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (semifinále, odstoupily)
 ' Lara Arruabarrenová /  Xenia Knollová (vítězky)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
WTA Tour 2016